В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1992, який проходив в рамках Туру WTA 1992, Лорі Макніл здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Вілд 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (2-ге коло)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Кончіта Мартінес (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон (1-ше коло)
 Наталі Тозья (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Кіміко Дате (2-ге коло)

 Емі Фрейзер (1-ше коло)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Лорі Макніл (Переможниця)
 Відсутня
 Бренда Шульц (1-ше коло)
 Наталія Медведєва (2-ге коло)
 Пем Шрайвер (3-тє коло)
 Манон Боллеграф (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International